Desa Trosono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Trosono (administrativ by i Indonesien, lat -7,77, long 111,32), Jawa Timur, 
 Desa Trosono (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 112,26), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar